Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 16 au .

Madison Keys remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2014)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2014
Eastbourne
Sport en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014